Ciconiesi – abitanti di Ciconia (Orvieto)
Ciconiesi – abitanti di Ciconio